Henry Paulet kan syfta på:

* Lord Henry Paulet (1602–1672), engelsk politiker
 Lord Henry Paulet (1767–1832), brittisk militär  
 Henry Paulet, 16:e markis av Winchester (1862–1962), brittisk peer

Se även 
 Harry Powlett